Бикку́лово — название населённых пунктов в России.

 Башкортостан
 Биккулово — деревня, Ташбулатовский сельсовет Абзелиловского района.
 Биккулово — село, Биккуловский сельсовет Бижбулякского района.
 Биккулово — деревня, Биккуловский сельсовет Миякинского района.
 Биккулово — деревня, Акбарисовский сельсовет Шаранского района.
 Биккулово — деревня, Дурасовский сельсовет Чишминского района.

Оренбургская область
 Биккулово — село, Марьевский сельсовет Октябрьского района.
 Биккулово — село, Верхнебузулукский сельсовет Тоцкого района.

См. также 
 Биккулова — деревня, Яраткуловский сельсовет Аргаяшского района Челябинской области.